World Doubles Cup 1996 został rozegrany na ziemnych kortach w Edynburgu w dniach 22–25 maja 1996 roku.

Meredith McGrath i Łarysa Neiland broniły tytułu, lecz przegrały w półfinale z ubiegłoroczną finalistką Manon Bollegraf i jej nową partnerką Nicole Arendt.

Arendt i Bollegraf wygrały tytuł pokonując rozstawione z numerem pierwszym Gigi Fernández i Natallę Zwierawą.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Bibliografia 
 World Doubles Cup 1996

WTA Tour
Nierozgrywane turnieje tenisowe
Turnieje tenisowe w Wielkiej Brytanii
1996 w Wielkiej Brytanii
Sport w Edynburgu